Otto Daniel Krook kan avse

 O.D. Krook
 Otto Krook